Zelwianka kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Zalvjanka, vattendrag, Hrodnas voblast,

Polen 

 Zelwianka (vattendrag i Polen), Podlasiens vojvodskap, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar